L'édition masculine 2005 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du 21 au  à Acapulco, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, David Ferrer et Santiago Ventura celle de double.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Albert Montañés.

En double, David Ferrer et Santiago Ventura remportent le titre en battant en finale Jiří Vaněk et Tomáš Zíb. Il s'agit de leur  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2005) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2005
Acapulco
Tennis
Tennis en février 2005